Суперліга Албанії 2000–2001 — 62-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вдев'яте стала Влазнія.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Тирана взяв участь у Кубка УЄФА 2001—2002 як переможець Кубку Албанії 2000—2001.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Албанії на soccerway 
 Суперліга Албанії на rsssf  

2000—2001
Албанія
Албанія